Пауки-мешкопряды () — семейство аранеоморфных пауков (Araneomorphae). К этому семейству относят около 563 современных видов пауков, объединяемых в 15 родов. Активные хищники.

Состав группы 

Таксономия группы имеет сложную историю. Не́когда к этому семейству относили всех пауков с расположенными в два ряда ногами, коническими паутинными бородавками, строящих мешковидные убежища из паутины (как правило, на верхушках растений, между листьев, под древесной корой или под камнями). При пересмотре состава группы из неё были исключены и выделены в самостоятельные семейства Anyphaenidae, Tengellidae, Zorocratidae, Miturgidae, Corinnidae и Liocranidae.

Современные представители 

563 современных вида объединяют в 15 родов:

  — Япония, Тайвань.
  — Южная Африка
  — Мадагаскар, Маврикий, Сьерра-Леоне
  — всесветное распространение, 456 видов
  — остров Сен-Поль
  — Лорд-Хау
  — Новый Свет, Филиппины
  — Малайзия, Индонезия
  — Южная Азия, Океания
  — Южная Азия
  — Южная Азия
  — Южная Азия, Австралия
  — Калимантан
  — Индия, Шри-Ланка, Филиппины, Тринидад
  — Мексика

Ископаемые представители 

Ископаемые останки представителей семейства известны из кайнозойских отложений начиная с палеозоя. Значительная их часть известна из инклюзов в янтаре (преимущественно в балтийском). 24 ископаемых вида Clubionidae включают в следующие роды:

 † 
  — есть современные представители;
 † 
 † 
  — есть современные представители;
 † 
 † 
 † 
 † 
 †  — принадлежность к Clubionidae спорна;
 †  — принадлежность к Clubionidae спорна;
 † 
 †

Примечания

Ссылки 

 Австралийские пауки семейств Clubionidae, Gnaphosidae, Miturgidae, Corinnidae — перечень видов, фотографии.

Аранеоморфные пауки
Семейства паукообразных